Серия А 1991/1992 — 60-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 1 сентября 1991 года и завершился 24 мая 1992 года. В 12-й раз победителем турнира стал «Милан».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 

1991/1992
Футбол в Италии в 1991 году
Футбол в Италии в 1992 году